

Persone 
 Ahmad Shah Qajar (1898-1930) – scià di Persia
 Ali Mirza Qajar  (1929-2011) – principe libanese
 Bahman Mirza Qajar (1810-1884) – principe persiano
 Fath ʿAli Shah Qajar (1772-1834) – scià di Persia
 Fereydoun Mirza Qajar (1922-1975) – principe iraniano
 Mohammad Ali Qajar (1872-1925) – scià di Persia
 Mozaffar al-Din Shah Qajar (1853-1907) – scià di Persia
 Muḥammad Khān Qājār (1742-1797) – scià di Persia
 Muhammad Shah Qajar (1808-1848) – scià di Persia
 Nasser al-Din Shah Qajar (1831-1896) – scià di Persia
 Touran Agha Khanoum Qajar (1861-1893) – principessa persiana

Storia di famiglia 
 Dinastia Qajar –  dinastia Qajar (o Cagiara) regnò in Persia dal 1794 al 1925